Plaats in Indonesië
 Pekon Ampai (Limau), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Pekon Ampai (Punduh Pidada), een plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung